Gortina puede referirse a:

Gortina: Localidad en la isla griega de Creta, a 45 km al sur de la capital Heraclión. Es un yacimiento donde se conservan numerosas ruinas, entre las que destacan unas placas con la inscripción de unas leyes, escritas en dialecto dórico.
Gortina: ciudad de la Antigua Grecia situada en la región de Arcadia.
Gortina: Género de lepidópteros de la familia de los nóctuidis y tribu de los antipirinos. La G. leucostigma se encuentra en Europa y Asia.
Gortina: Hija de Tauro, quien al fundar la ciudad de Gortina, le dio el nombre su hija.